Adamiuk – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Adamiuk 
 Antoni Adamiuk – polski biskup rzymskokatolicki,
 Emilian Adamiuk – lekarz okulista pochodzenia białoruskiego,
 Wołodymyr Adamiuk – ukraiński piłkarz.

Zobacz też